Plural de pop
 Pops gegants (llista d'espècies)
 Pops de Lloret, club de beisbol de Lloret de Mar, la Selva
 "Pops", sobrenom de Louis Armstrong
 Pops Foster, músic de jazz
 "Pops", sobrenom de Maria Cielito Lukban Fernandez, cantant filipina
 El show Top Of The Pops
 Boston Pops Orchestra